Anton Hysén (1990) – calciatore svedese
 Glenn Hysén (1959) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Tobias Hysén (1982) – calciatore svedese